Zwickler ist der Familienname folgender Personen: 

 Christopher Zwickler (* 1984), deutscher Filmproduzent und Unternehmer
 Reinhold Zwickler (* 1933), deutscher Ingenieurwissenschaftler